Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Ashland () :
 le comté d'Ashland, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté d'Ashland, situé dans l'État du Wisconsin.